O9 ou O09 est un sigle qui peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Classe O 9, une classe de trois sous-marin de la Marine royale néerlandaise ;
 HNLMS O 9, un sous-marin de la Marine royale néerlandaise.

Sciences 
Astronomie 
 O9, un type spectral d'étoile.

Médecine
 Puerpéralité lors d'une grossesse ou un accouchement (O09), d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres